

Niemcy 
 Grenzhausen – dzielnica Grevesmühlen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Słupca

Zobacz też 
 Höhr-Grenzhausen